Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1986/1987 räknas som vunnen av FK Partizan, sedan sexpoängsavdragen som ursprungligen gjorde FK Vardar till mästare ogiltigförklarats.

Tabell

Sällning innan Domstolen i Belgrad dömde till fördel för Partizan Belgrad och mot Vardar Skopje:
  1. Vardar Skopje            34  15  8 11  40 39  38
  2. Partizan Beograd         34  16 11  7  58 29  37 (-6)
  3. Velež Mostar             34  19  4 11  65 46  36 (-6)
  4. Hajduk Split             34  14  8 12  41 41  36 
  5. C. zvezda Beograd        34  16  9  9  57 37  35 (-6)
  6. NK Osijek                34  15  4 15  40 44  34
  7. NK Rijeka                34  14 10 10  44 42  32 (-6)
  8. Dinamo Zagreb            34  14  9 11  49 43  31 (-6)
  9. Budućnost Titograd       34  14  9 11  40 36  31 (-6)
 10. FK Priština              34  11  7 16  35 48  29
 11. Željezničar Sarajevo     34  14  6 14  55 46  28 (-6)
 12. Sutjeska Nikšić          34  12 10 12  50 52  28 (-6)
 13. Sloboda Tuzla            34   9 10 15  38 44  28
 14. Radnički Niš             34   9 10 15  29 39  28
 15. Dinamo Vinkovci          34  10  8 16  29 51  28
 16. Čelik Zenica             34  14  5 15  48 52  27 (-6)
 17. FK Sarajevo              34  12  9 13  39 49  27 (-6)
 18. Spartak Subotica         34   5  9 20  30 49  19

Skyttekung: Radmilo Mihajlović (Željezničar Sarajevo) - 23

Mästarna:
FK Partizan (tränare: Nenad Bjeković)

spelare (seriematcher/seriemål):
Fahrudin Omerović (34/0) (målvakt)
Milko Đurovski (31/19)
Goran Stevanović (31/4)
Admir Smajić (31/3)
Srečko Katanec (30/3)
Vladimir Vermezović (29/1)
Nebojša Vučićević (28/7)
Fadil Vokrri (28/5)
Miodrag Bajović (27/2)
Miloš Đelmaš (26/7)
Bajro Župić (26/0)
Vlado Čapljić (24/1)
Isa Sadriu (18/0)
Goran Bogdanović (17/1)
Aleksandar Đorđević (16/2)
Milinko Pantić (15/3)
Slađan Šćepović (6/0)
Ljubomir Radanović (5/0)
Darko Milanič (4/0)
Miodrag Radović (4/0)
Darko Belojević

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986 i Jugoslavien
1987 i Jugoslavien